De Supercoppa 2014 was de 27ste editie van de strijd om de Italiaanse supercup. De wedstrijd vond op 22 december 2014 plaats in het Jassim Bin Hamadstadion in Doha, de hoofdstad van Qatar. Kampioen Juventus nam het op tegen bekerwinnaar Napoli. Het duel eindigde na verlengingen in een gelijkspel (2-2). In de strafschoppenreeks trok Napoli aan het langste eind. Voor de club uit Napels was het de tweede keer dat het de Supercoppa in ontvangst mocht nemen.

Finale
Bij het Napoli van trainer Rafael Benítez startte de Nederlandse middenvelder Jonathan de Guzman in de basis. In de tweede verlenging werd hij vervangen door Jorginho. De Belg Dries Mertens mocht na 78 minuten invallen voor aanvoerder Marek Hamšík. In de strafschoppenreeks was hij de tweede speler van Napoli die miste.

Wedstrijdgegevens

Zie ook
Serie A 2014/15

2014
SSC Napoli
Juventus FC
Voetbal in Qatar
Sportevenement in Doha